Station Herrera (Renfe), het treinstation van de spoorwegmaatschappij Renfe in de gemeente Herrera in Spanje
 Station Herrera (EuskoTren), het metrostation van de spoorwegmaatschappij EuskoTren in de gemeente Herrera in Spanje